Konge af Danmark: Christoffer 3. 1440-1448

Se også 1440 (tal)

Begivenheder 
 9. april - Christoffer 3. af Bayern bliver hyldet som konge af Danmark på Viborg Landsting

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
40
Artikler om enkelte år